świdry – rodzaj makaronu

Miejscowości i ich części w Polsce 

 Świdry – część wsi Maliniecw woj. lubelskim, w pow. janowskim, w gminie Potok Wielki
 Świdry − wieś w  woj. lubelskim, w pow.  łukowskim, w gminie Łuków 
 Świdry − wieś w  woj. lubelskim, w pow.  opolskim, w gminie Opole Lubelskie
 Świdry – część wsi Biały Dunajec w woj. małopolskim, w pow. tatrzańskim, w gminie Biały Dunajec
 Świdry − wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow.  giżyckim, w gminie Giżycko
 Świdry − wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow.  oleckim, w gminie Olecko
 Świdry − wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow.  piskim, w gminie Biała Piska

Zobacz też
 Nowe Świdry, Stare Świdry